Беловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Беловский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2305 человек, в том числе 1062 мужчины и 1243 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2264 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 7 населённых пунктов:
 посёлок Беловский,
 посёлок Боровлянский,
 разъезд Загайново,
 село Загайново,
 посёлок Ленинский,
 посёлок Лесной,
 село Тюмень.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края